CEMAC Cup 2008 jest to 5 edycja tego turnieju. Rozgrywany był w dniach 14 - 24 czerwca 2008. Uczestniczyło w nim 6 afrykańskich reprezentacji.

Zespoły

Wyniki

Faza grupowa

Grupa A

Group B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
 RSSSF

2008 w piłce nożnej
CEMAC Cup
2008 w Afryce
Piłka nożna w Kamerunie